CR7 – soprannome e marchio commerciale del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo
 Cosmos Redshift 7 – galassia nella costellazione del Sestante
 Museu CR7 – museo di Funchal dedicato a Cristiano Ronaldo
 CR7 – codice postale della zona di South London